WordPerfect Office — офисный пакет. Разработчиком и собственником является Corel Corporation. По состоянию на август 2018 последней версией является WordPerfect Office X9 (соответствует номеру 19), доступный в различных версиях, в том числе Standard, Professional и Home & Student Edition.

Параллельно распространяется более ранний пакет WordPerfect Office 12 Small Business Edition, включающий широкий набор приложений, в том числе для редактирования фотоизображений и средства интернет-безопасности.

Предшественником был пакет WordPerfect Suite, собранный фирмой Novell в 1994 из различных, ранее не интегрированых приложений, из которых наиболее известным был WordPerfect. Пакет был продан корпорации Corel в 1996 г.

Компоненты

Версия X7 
Основные компоненты WordPerfect Office X7 — Standard Edition:
 WordPerfect X7, текстовый процессор (.wpd)
 Quattro Pro X7, электронная таблица (.qpw)
 Presentations X6, программа создания презентаций и слайд-шоу (.shw)
 WordPerfect MAIL, почтовый клиент и личный информационный менеджер.

Бизнес-ориентированный пакет WordPerfect Office X4 — Professional Edition не включает WordPerfect MAIL, но включает следующие компоненты:
 Paradox, программа управления базами данных.
 WordPerfect Office Software Development Kit, включает спецификацию форматов файлов для WordPerfect Office и различные средства разработки.

Предыдущие версии 
Прочие приложения, входившие в старые пакеты, но не включённые в новые:
 InfoCentral, личный информационный менеджер.
 CorelCENTRAL, личный информационный менеджер.
 Trellix, программа для веб-дизайна.
 Dragon NaturallySpeaking, программа распознания речи (входила только в расширенные пакеты, но не в стандартный).

Проблемы с Юникодом 
Вплоть до версии X5, несмотря на продолжающуюся критику, в WordPerfect Office не была внедрена поддержка Юникода. Для знаков, не входящих в стандартную латиницу, WordPerfect использовал собственную кодировку и собственные шрифты. По данной причине WordPerfect Office не получил широкого распространения за пределами англоязычного мира. В то же время этот офисный пакет пользуется спросом среди англоязычных юристов.

Несмотря на проблемы с языками, основанными на нелатинской графике, до середины 2000 года официальные документы ООН на арабском, английском, испанском, русском и французском языках создавались в формате WordPerfect.

Начиная с пакета X5 поддержка Юникода обеспечена во всех приложениях WordPerfect Office, но она позволяет только создавать документы в формате Юникод с нуля. Что касается совместимости с документами Юникод в формате Microsoft Office, то до сегодняшнего дня (актуальная версия пакета WordPerfectOffice X8) она так и не была реализована. При попытке открытия документа в формате Microsoft Excel с кириллическим текстом в Quattro Pro текст превращается в нечитаемые символы. А поскольку всеобщая распространенность файлов формата Microsoft Office не позволяет избежать взаимодействия с ними, то отсутствие поддержки импорта делает пакет бесполезным для русскоязычного пользователя.

Выпущенные версии 
 1994 — Novell Perfect Office for Windows 3.1 — WP 6.1, Quattro Pro 6.0, Presentations 3.0, InfoCentral 1.1, Paradox 5.0 (Paradox включён только в пакет Professional)
 1996 — Corel WordPerfect Suite 7 for Windows 95.
 1996 — Corel WordPerfect Suite, DOS — WP 6.2, Quattro Pro 5.6, Presentations 2.0
 1997 — Corel WordPerfect Suite 8.
 1999 — WordPerfect Office 2000 Professional (WordPerfect 9, Quattro Pro 9, Presentations 9, Paradox 9, CorelCENTRAL 9, Trellix 2)
 2001 — WordPerfect Office 2002 (версия 10)
 2003 — WordPerfect Office (версия 11)
 2004 — WordPerfect Office (версия 12)
 2006 — WordPerfect Office X3 (версия 13)
 2008 — Wordperfect Office X4 (версия 14) с поддержкой PDF, форматов OpenDocument и Office Open XML
 2010 — WordPerfect Office X5 (версия 15)
 2012 — WordPerfect Office X6 (версия 16)
 2014 — WordPerfect Office X7 (версия 17)
 2016 - WordPerfect Office X8 (версия 18)
 2018 - WordPerfect Office X9 (версия 19)

Версии для Macintosh 
Из перечисленных компонентов пакета только WordPerfect имел версию для Macintosh. Развитие прекратилось на версии 3.5e, которую компания Corel выпустила как бесплатный программный продукт (freeware) в 1998.

Ссылки 
 Corel WordPerfect Office X4
 Corel WordPerfect Office X5
 Corel WordPerfect Office X9

Офисные пакеты
Программное обеспечение Corel